Matt Kuusinen (ur. 4 kwietnia 1978) – amerykański skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (1995) oraz mistrzostw świata juniorów (1995,1996).

Pierwszy start w zawodach międzynarodowych pod egidą FIS zaliczył 22 stycznia 1994 roku. W konkursie Pucharu Kontynentalnego w Ironwood zajął 18. miejsce i tym samym zdobył swoje pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Łącznie podczas swojej kariery dwunastokrotnie punktował w zawodach tej rangi, a swój najlepszy wynik osiągnął 28 grudnia 1996 roku w Lake Placid, gdzie zajął 10. miejsce.

W 1995 roku w Gällivare zaliczył swój pierwszy start w zawodach rangi mistrzowskiej. W konkursie o mistrzostwo świata juniorów zajął 8. miejsce indywidualnie oraz 7 w drużynie. Rok później na tej samej imprezie w Asiago uplasował się odpowiednio na 20 i 9 miejscu.

Dwukrotnie wystąpił podczas konkursu głównego Pucharu Świata. Oba te zdarzenia miały miejsce w Iron Mountain w sezonie 1995/96, gdzie zajął odpowiednio 61. i 38. pozycję. Ponadto podczas wspomnianego sezonu startował w kwalifikacjach do trzech konkursów w ramach Turnieju Czterech Skoczni, lecz nie zdołał się zakwalifikować do żadnego konkursu.

Jedynym startem Amerykanina na seniorskim czempionacie globu były zawody odbywające się w Thunder Bay w 1995 roku. Zajął wówczas 34. miejsce na skoczni normalne oraz 52. na skoczni dużej, a wraz z reprezentacją Stanów Zjednoczonych uplasował się na ostatnim - 11. miejscu w konkursie drużynowym.

Po raz ostatni pojawił się podczas rywalizacji międzynarodowej 2 marca 1997 roku w Pucharze Kontynentalnym w Ishpeming.

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1993/1994: 165
sezon 1994/1995: 236
sezon 1995/1996: 150
sezon 1996/1997: 99

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1995 Thunder Bay (CAN) – 52. miejsce (duża skocznia), 34. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1995 Thunder Bay (CAN) – 11. miejsce (duża skocznia)

Bibliografia 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Zawodnik.aspx?name=KUSSINEN%20Matt

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978